Kresek (onderdistrict), onderdistrict in Indonesië
 Kresek (Kresek), plaats in Indonesië